Стаху́ра — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Стахура Данило (*1860 — †1938) — український суспільний і політичний діяч, адвокат; організатор Самбірщини, Ярославщини й Любачівщини, посол до австрійського парламенту від Національно-Демократичної Партії (1907—1911).
 Стахура Едвард Єжи (*1937 — †1979) — польський поет, прозаїк, автор пісенної лірики i перекладач.
 Стахура Валентина (Іванова-Верес-Стахурова, *1896 — †1960) — українська актриса (драматична героїня), співачка (сопрано), театральна режисерка.

Див. також 
 Стах
 Стахів
 Стаховський
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський

Стахура — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Прізвища на -ра